Nematoplanidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Nematoplanidae i ordningen Proseriata, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Proseriata, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Nematoplanidae 24 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Nematoplanidae